Frederica de Hessen-Darmstadt (reina de Prússia) (1751 - 1805).
 Frederica de Hessen-Darmstadt (duquessa de Mecklenburg-Strelitz) (1752 - 1782).